

Cinema 
 Il giorno del camaleonte (Nowhere Man) – film del 1996 diretto da Michael Pavone
 Nowhere Man – film del 2005 diretto da Tim McCann
 Nowhere Man – film del 2008 diretto da Patrice Toye

Musica 
 Nowhere Man – brano dei Beatles del 1965, dall'album Rubber Soul
 Nowhere Man – EP dei Beatles del 1966

Televisione 
 Un filo nel passato (Nowhere Man) – serie televisiva trasmessa dal 1995 al 1996